Sinéad (prononcé ,  ou ) est un nom féminin d’origine gaélique. C’est la version irlandaise du prénom anglo-saxon Jane. Ce prénom est un dérivé de Siobhán, et il signifie dans son ancienne forme hébraïque dieu est miséricordieux, beauté de Dieu et de la vie ou indulgente. Sinéad est souvent écrit Sinead ou Sineád.

Personnalités portant ce prénom 
 Sinéad Cusack, actrice irlandaise.
 Sinead Keenan, actrice irlandaise.
 Sinead Kerr, patineuse artistique britannique.
 Sinéad Moynihan, mannequin et actrice britannique.
 Sinéad Mulvey, chanteuse irlandaise.
 Sinéad O'Connor, chanteuse irlandaise.

Autres acceptions 

 Sinéad est une chanson du groupe de metal Within Temptation extraite de leur cinquième album, The Unforgiving et sorti en tant que simple le .

Notes et références